Czerwony Dwór ist der Name folgender Orte:

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen:
 Czerwony Dwór (Kowale Oleckie) im Powiat Olecki (Rothebude, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Czerwony Dwór (Węgorzewo) im Powiat Węgorzewski (Rothof, Kreis Angerburg, Ostpreußen)

in der Woiwodschaft Großpolen, Polen:
 Czerwony Dwór (Zbąszyn) im Powiat Nowotomyski (Rothenhof, Rotenhof, Kreis Meseritz, Posen)

in der Woiwodschaft Pommern, Polen:
 Czerwony Dwór (Gdańsk) im Stadtteil Przymorze Wielkie von Danzig (Danzig-Rothof, Stadtkreis Danzig, Westpreußen)
 Czerwony Dwór (Stary Targ) im Powiat Sztumski (Rothhof, Kreis Marienwerder, Westpreußen)

in Litauen:
 Czerwony Dwór, polnischer Name von Raudondvaris, Bezirk Tauragė (Rothof, Kreis Pogegen/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen/Memelland)